Ви́ктор Бе́лкин:
 Белкин, Виктор Владимирович (род. 1973) — украинский футболист, полузащитник.
 Белкин, Виктор Данилович (1927—2014) — советский и российский экономист.